

Pessoas
Fernando Belfort Bethlem
Maria Zilda Bethlem

Outros
Agrícola Bethlem
Bethlem Royal Hospital

Desambiguação